Ludovico Ariosto – poeta italiano del XV-XVI secolo
Teatro Ariosto – teatro di Reggio Emilia
Egidio Ariosto – politico italiano
Antônio Ariosto de Barros Perlingeiro – calciatore brasiliano
Ariosto – miscela di spezie

Pagine correlate 
 Ariosti (disambigua)